The Humpty Dumpty Circus é um curta-metragem feito em stop-motion, dirigido por J. Stuart Blackton e Albert E. Smith, feito pela Vitagraph em 1898.

<https://en.wikipedia.org/wiki/The_Humpty_Dumpty_Circus>